Амора (на арамейском «говорящий», «произносящий») — законоучитель и лидер еврейского народа в период III—V веков.
 Амора () — город и район в Португалии, в округе Сетубал.
 Амора, Даниэль (род. 1987) — бразильский футболист.